Osoby o tym nazwisku:
 Andrzej Ziemiański – polski pisarz science fiction i fantasy
 Józef Ziemiański – polski wojskowy
 Stanisław Ziemiański – katolicki filozof, teolog, twórca pieśni religijnych
 Wojciech Ziemiański – polski aktor